Söderhamn kan syfta på:

 Söderhamns kommun – en kommun i Gävleborgs län 1971–
 Söderhamn – en tätort och centralort i Söderhamns kommun
 Söderhamns stad – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1620–1971
 Söderhamns församling – en församling i Hälsinglands södra kontrakt i Uppsala stift
 Söderhamns distrikt – ett distrikt i Söderhamns kommun och Gävleborgs län 2016–
 Söderhamns centralstation – en nedlagd järnvägsstation i Söderhamn
 Söderhamns gamla järnvägsstation – en nedlagd järnvägsstation i Söderhamn
 Söderhamns västra – en nedlagd järnvägsstation i Söderhamn
 Söderhamns station – en järnvägsstation och resecentrum i Söderhamn
 Söderhamns FF – fotbollsförening i Sverige
 Söderhamns IF – fotbollsförening i Sverige
 Söderhamns Tidning – tidning i Sverige

Se även
 Sandarne församling – en församling som bröts ur Söderhamns församling 1917
 Sandarne distrikt – ett distrikt i Söderhamns kommun och Gävleborgs län